Peter Montgomery est le nom de :
 Peter Montgomery (1947-2020), un mathématicien américain ;
 Peter Montgomery (1950-), un poloïste australien.